

Canada
 Youngstown (Alberta)

Etats-unis
 Youngtown (Alabama)
 Youngtown (Arizona)
 Youngstown (New York)
 Youngstown (Ohio)